Agua Dulce Creek steht für:

 Agua Dulce Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Agua Dulce Creek (Petrolina Creek), Fluss im Bundesstaat Texas